Colonia Santa Fe kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Colonia Santa Fe, Chihuahua, Delicias, 
 Colonia Santa Fe, Guerrero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, 

Robotskapade Mexikoförgreningar